Blasendorf ist der Name folgender Orte:

 Blasendorf (Gemeinde Klagenfurt), Ort und Katastralgemeinde von Klagenfurt am Wörthersee, Kärnten
 deutscher Name von Blaj, Stadt in Siebenbürgen, Rumänien

Siehe auch:
 Bläsendorf